Яблочковы — древний русский дворянский род.

Род записан в VI часть родословной книги губерний Калужской, Саратовской и Тульской.

История 

Род ведёт начало от жившего во второй половине XVI века Моисея Яблочкова. Сын его московский дворянин (1627-1629) Даниил Моисеевич «за службу и воинские доблести» был вёрстан поместным и денежным окладом (1622). Сыновья, внуки и правнуки последнего были стольниками и воеводами.

За внуком Даниила Яблочкова по переписной книге Мещовского уезда 1646 года переписи Ивана Франзбекова и подьячего Семёна Хлебникова числилось:
 Яблочков Дмитрий Иванов сын – вотчина д. Андреевка (3 дв. крест., 14 чел., 2 дв. боб., 5 чел.) в Окологородном стане; поместье д. Гульцово (2 дв. крест., 8 чел., 1 дв. боб., 1 чел., 1 дв. задворного чел., 1 чел.); вотчина с. Которь, д. Хлуднево, д. Заборье, д. Кольская (35 дв. крест., 128 чел., 15 дв. боб., 27 чел.).

Описание герба 
В чёрном щите правая рука в серебряных латах держит серебряный изогнутый меч с золотой рукояткой. Вверху щита посередине и внизу по бокам по яблоку натурального цвета.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: два страусовых пера: внешние стороны перьев чёрные, внутренние — серебряные. Намёт: чёрный, подложен серебром.

Герб внесён в XV часть Общего Гербовника.

Известные представители 
 Яблочков, Даниил Моисеевич — воевода (XVII в.)
 Яблочков, Иван Дмитриевич — воевода, стряпчий (1676), стольник (1686—1692).
Яблочков Дмитрий Иванович — стряпчий (1663—1676), московский дворянин (1692).
Яблочков Павел Дмитриевич — стряпчий (1696).
 Яблочков, Павел Николаевич (1847—1894) — русский электротехник и изобретатель.
 Яблочков, Михаил Тихонович (1848—1906) — русский историк и генеалог.
 Яблочков, Тихон Михайлович (1880—1926) — русский юрист, профессор.

Примечания

Ссылки 
 
 Дело Департамента Герольдии Правительствующего Сената о гербе Яблочковых от 24.12.1892. РГИА, ф.1343, оп.49, д.2029
 
 С. В. Сироткин, И. Д. Сироткина. Землевладельцы Мещовского уезда по переписной книге 1646 года переписи Ивана Франзбекова и подъячего Семёна Хлебникова/ Опубликовано: Сборник № 5. Книга 2. У истоков российской государственности. (Роль женщин в истории династии Романовых): Исследования и материалы. В 2-х кн. Кн. 2. — Калуга: КГУ им. К. Э. Циолковского, 2012. — С.320-339.
Дворянское сословие Тульской губернии. - Тула : Тип. Губ. Правления, 1899-1916./ Т. 8.  Сост. М. Т. Яблочков. - 1905. - 12, 146, 215 с., 2 л. ил. - Содерж.; Род дворян Яблочковых. стр. 1-42.

Дворянские роды, на гербах которых изображены два страусовых пера